Derigs ist der Familienname folgender Personen:

 Heinz-Dieter Derigs (* 1953), deutscher Fußballspieler
 Ulrich Derigs (* 1950), deutscher Mathematiker, Informatiker und Betriebswirt